Краковский злотый:

 денежная единица Вольного города Краков в 1835—1846 годах — злотый Вольного города Краков;
 разговорное название денежной единицы Генерал-губернаторства в 1940—1944 годах — злотого Эмиссионного банка в Польше.